Fritz Erler kan syfta på:

* Fritz Erler (1868–1940), tysk konstnär
 Fritz Erler (1899–1992), tysk medicinare
 Fritz Erler (1913–1967), tysk politiker